Red Wing ou Redwing (littéralement « Aile Rouge ») peut faire référence à :

Lieux 
Canada
 Redwing (Saskatchewan)

United States
 Redwing (Kansas)
 Cratère de Red Wing, cratère d'impact météorique dans le Dakota du Nord
 Red Wing (Minnesota)

Sports 

 Red Wings de Détroit, une franchise de la Ligue nationale de hockey

Personnalité 

 Red Wing (1873-1974 ; de son vrai nom Lillian St. Cyr), une actrice américaine d'origine amérindienne

Autres 
 Red Wing Shoes, une compagnie de chaussures spécialisée dans les bottes
 Red Wings Airlines, une compagnie d'aviation russe
 Redwing (comics), un personnage de Marvel Comics, dans la série du Faucon
 Opération Red Wings, opération de contre-insurrection menée par l'armée américaine.